Густав Эрик Ларссон (; род. 20 сентября 1980; Гемла, Швеция) — шведский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Vacansoleil-DCM. В 2010 году выиграл этап № 21 на Джиро д’Италия. Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в раздельной гонке.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швеции
Велогонщики по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года